Государственный фонд драгоценных металлов и камней Туркменистана — специализированное структурное подразделение Центрального банка Туркменистана, обеспечивающий формирование, учет, сохранность ценностей, а также переработку драгоценных металлов и драгоценных камней в виде сырья и лома.

История 
В 1984 году в городе Чарджоу был открыт завод «Кристалл» по огранке бриллиантов .

В 1993 году на заводе «Кристалл» было развернуто производство ювелирных изделий. 24 мая 1994 года при заводе была открыта Туркменская пробирная палата.

Государственный фонд драгоценных металлов и камней Туркменистана образован постановлением Президента Туркменистана от 3 ноября 1994 года. Тем же постановлением завод «Кристалл» вместе с Туркменской пробирной палатой передан в ведение Фонда.

21 ноября 1997 года образована Государственная пробирная палата в структуре Государственного фонда драгоценных металлов и камней Туркменистана.

13 июля 2000 года Государственная пробирная палата выведена из структуры Государственного фонда драгоценных металлов и камней Туркменистана и передана в прямое подчинение Центрального банка Туркменистана.

Подведомственные организации 
 Ювелирный завод «Туркмензолото» (туркм. «Türkmenaltyn»)(бывш. завод «Кристалл») (г. Туркменабат)
 Производственно-торговый центр «Изумруд» (туркм. «Zumerret») (г. Ашхабад)
 Торговый центр «Туркмен Алтын» (туркм. «Türkmen Altyn»)
 Фирменные ювелирные магазины

Руководство 
Руководство деятельностью Государственного фонда драгоценных металлов и камней Туркменистана осуществляет председатель Центрального банка Туркменистана.

См. также 
 Центральный банк Туркменистана

Государственное устройство Туркменистана